Тра́фік ( — «рух», «транспорт», «торгівля») — узагальнений термін, яким позначають інтенсивність руху, транспортування; потік  навантаження на комунікаційну систему (звернення, кількість переданих за одиницю часу пакетів або повідомлень) в різних системах, мережах, в тому числі телекомунікаційних та транспортних мережах, а також обсяг переданих або прийнятих даних.

Відповідно до напрямку транспортування розрізняють:
 вхідний трафік — визначається обсягом вхідного потоку;
 вихідний трафік — визначається обсягом вихідного потоку.

Термін «трафік» також використовують для позначення кількості комунікацій за одиницю часу в системах масового обслуговування, або стосовно типу транспортованих одиниць (наприклад: Вебтрафік, Мультимедія-трафік, трафік вантажних перевезень тощо).

Див. також 
 Білінг
 Біт
 Байт
 Кількість інформації
 NetLimiter
Телекомунікації
Інтернет
Дані
Комп'ютерні мережі
трафік та контент